A Escrava Isaura — livro de Bernardo Guimarães

 Escrava Isaura (telenovela de 1976), com Lucélia Santos e Rubens de Falco
 A Escrava Isaura (telenovela de 2004), com Bianca Rinaldi e Leopoldo Pacheco
 A Escrava Isaura (filme de 1917), mudo
 A Escrava Isaura (filme de 1922), mudo
 A Escrava Isaura (filme de 1929)
 A Escrava Isaura (filme de 1949), com Fada Santoro e Cyl Farney

Desambiguações de artes